Араза (, ) — плодовое дерево; вид рода Eugenia семейства Миртовые.

Описание 
Араза — дерево высотой до 2,5 м с простыми овальными листьями 6—18 см длиной и 3,5—9,5 см шириной.

Белые цветки собраны в густые кисти в пазухах листьев.

Плод — сферическая ягода, диаметром до 12 см и массой до 750 г, с тонкой блестящей жёлтой кожицей. Внутри плода содержится жёлтая мякоть с несколькими крупными продолговатыми семенами.

Распространение 
Араза растёт в диком виде в лесах амазонской части Бразилии, восточного Перу и восточного Эквадора. В XX веке её стали вводить в культуру в этих странах.

Использование 
Плод аразы используется для изготовления соков, безалкогольных напитков, мороженого и фруктовых консервов. Он редко употребляется в свежем виде из-за очень кислого вкуса.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Neglected Crops: 1492 from a Different Perspective  
 Eugenia stipitata photos 

Миртовые
Фрукты
Флора Южной Америки
Плодовые деревья